Burkesuchus es un género extinto de neosuquios basales de la formación Toqui del Jurásico Superior ( Tithoniano ) del sur de Chile. Actualmente, el género está representado por una sola especie, B. mallingrandensis, nombrada y descrita en 2021 sobre la base del holotipo y especímenes referidos adicionales. Burkesuchus mallingrandensis era notablemente pequeño, con una longitud estimada de alrededor de 70 cm (27,5 pulgadas). El cráneo está deprimido dorsoventralmente y transversalmente ancho en la parte posterior y se distingue por un escamosal en forma de ala flexionado posterroventralmente. Burkesuchus era un pequeño carnívoro que probablemente se alimentaba de animales invertebrados como insectos, crustáceos y se alimentaba de pequeños vertebrados acuáticos como los peces. B. mallingrandensis no tenía la capacidad de alimentarse de presas grandes o desgarrar grandes trozos de carne como lo hacen los cocodrilos de hoy en día. El holotipo SQO. PV 17700, consta de un arco neural cervical, un neurocráneo parcial, cuatro vértebras dorsales, una escápula derecha, una coracoides derecha, un húmero derecho, un cúbito, un isquion izquierdo, el extremo distal del fémur derecho, un osteodermo cervical y dos dorsales. Los restos fósiles del paratipo SQO.PV 17701 consisten en un fémur derecho casi completo, dos vértebras dorsales y un osteodermo dorsal. Los fósiles se descubrieron en 2014, pero se describieron como un nuevo género y especie el 23 de julio de 2021.

Filogenia 
Burkesuchus mallingrandensis pertenecía al clado mesoeucrocodylia que incluye a todos los cocodrilos vivos y otros parientes.

A continuación se muestra un cladograma que muestra la ubicación filogenética de Burkesuchus según Novas et al. (2021):

Referencias

Enlaces externos 

Neosuchia
Reptiles extintos
Fósiles de Chile
Fauna del Jurásico